

Carriera

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Lugano: 2014-2015

Collegamenti esterni